Catherine Van Rensselaer (1734-1803), mondaine américaine ;
 Hendrick van Rensselaer (1667-1740), grand propriétaire américain ;
 Jan Baptist Van Rensselaer (1629-1678), homme d'affaires hollandais ;
 Jeremias van Rensselaer (1632-1674), homme d'affaires néerlandais ;
 Johan van Rensselaer (1625-1663), homme d'affaires néerlandais ;
 Johannes Van Rensselaer (1708-1783), grand propriétaire britannique ;
 Kiliaen van Rensselaer (1586-1643), diamantaire hollandais et marchand de perle d'Amsterdam ;
 Kiliaen van Rensselaer (1657-1687), homme d'affaires néerlandais ;
 Stephen Van Rensselaer (1764-1839), homme politique américain ;
 Walter Van Rensselaer Berry (1859-1927), diplomate et juriste américain ;